Ekström Racing – Scuderia di formula uno 
 Piattaforma di ghiaccio Ekström – piattaforma glaciale

Persone 

 Johnny Ekström – calciatore svedese
 Martin Eugen Ekström – militare e politico svedese
 Per Olof Ekström – scrittore e giornalista svedese